Efraín A. Gutiérrez bezeichnet:

 Efraín A. Gutiérrez (Berriozábal), Ort in Chiapas, Mexiko
 Efraín A. Gutiérrez (Comitán de Domínguez), Ort in Chiapas, Mexiko
 Efraín A. Gutiérrez (Huixtla), Ort in Chiapas, Mexiko
 Efraín A. Gutiérrez (Mazatán), Ort in Chiapas, Mexiko